L'expression « tableau de chasse » peut faire référence à :
 un tableau de chasse, décompte des animaux tués à une chasse ;
 Tableau de chasse, album de Claire Diterzi de 2008 ;
 Tableau de chasse (film, 2017), film polonais d'Agnieszka Holland.